Gavin Brown peut désigner :
 Gavin Brown (1942-2010), mathématicien écossais ;
  ;
  (1967-), footballeur australien ;
  (1975-), membre du parlement écossais.